Чемпионат Бельгии по футболу 2013/2014 — 111-й чемпионат Бельгии, проходил с 27 июля 2013 года по 18 мая 2014 года.

По итогам прошлого сезона лигу покинул клуб «Беерсхот», который и вовсе прекратил своё существование. Лигу пополнил клуб «Остенде».

Клубы-участники

Первый этап

Турнирная таблица 

Источник: soccerway.com

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Потуровая турнирная таблица 

источник kicker.de

Второй этап

Плей-офф за чемпионство 

|

Результаты

Турниры за Лигу Европы

Группа A

Группа B

Финал 

|}

Плей-офф за вылет в нижний дивизион

Бомбардиры 
Источники: Sporza.be и Sport.be''

2012/2013
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2013 году
Спорт в Бельгии в 2014 году
Футбол в Европе в 2013 году
Футбол в Европе в 2014 году